Кубок Англии по футболу 2011/12 — 131-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 825 футбольных клубов, из которых 763 принимают участие.

Это первый турнир при спонсорской поддержке Budweiser. Турнир начался 20 августа 2011 года экстрапредварительным раундом и завершится финалом, который пройдёт 5 мая 2012 года на стадионе «Уэмбли». Титул защищал «Манчестер Сити», который проиграл 2-3, уже в первом раунде своему злейшему сопернику «Манчестер Юнайтед». Обладатель Кубка Англии или финалист, в случае если одна из команд заняла по итогам сезона 1-5 место в АПЛ или выиграла Кубок Лиги выиграет трофей, то будет квалифицирована в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Турнир был омрачен потерей сознания полузащитника «Болтона» Фабриса Муамба в четвертьфинальном матче с «Тоттенхэм Хотспур». Во время матча у него остановилось сердце, после попытки его реанимировать он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже матч был переигран.

Календарь 

Источники:

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд 

Матч «Тоттенхэм» — «Болтон» был оставлен на 41 минуте после того, когда из-за остановки сердца упал и потерял сознание полузащитник «Болтона» Фабрис Муамба.

Полуфиналы

Финал 
Основная статья: Финал Кубка Англии по футболу 2012

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии

2011/2012
Кубок Англии